Termin -{S22}- ima više značenja.

 S-oznake, S22: Ne udisati prah
 Kalifornijski okružni putevi u oblasti S, S22